Luigi Carraro, dirigente sportivo italiano
Luigi Carraro, giurista e politico italiano